Alberto Marchetti (né en 1954), joueur devenu entraîneur de football italien ;
  ;
 Angelo Marchetti (1674-1753), mathématicien et cosmographe italien ; 
 Assunta Marchetti (1871-1948), religieuse italienne ;
  ;
 Eleonora Marchetti (née en 1985), joueuse de squash italienne ;
 Federico Marchetti (né en 1983), joueur italien de football ;
 Filippo Marchetti (1831-1902), compositeur italien d'opéras ;
 Gianni Marchetti (1933-2012), chef d'orchestre, arrangeur, auteur-compositeur italien ;
 Gianpietro Marchetti (né en 1948), joueur de football italien ;
 Gino Marchetti (1926-2019), joueur américain de football américain ;
 Giuseppe Marchetti Longhi (1884-1979), archéologue italien ;
 Jean-Claude Marchetti (19?-), ingénieur du son français ;
 Jean-Michel Marchetti (né en 1952), illustrateur et peintre français ;
 Lionel Marchetti (né en 1967), compositeur français de musique concrète ;
 Mariano Marchetti (né en 1960), joueur italien de football ;
 Moreno Marchetti (né en 1998), coureur cycliste italien ;
 Pascal Marchetti (1905-1971), homme politique français ;
 Pascal Marchetti (1925-2018), linguiste corse ;
 Renato Marchetti (né en 1947), coureur cycliste italien ;
 Víctor Marchetti (né en 1950), joueur argentin de football ;
 Vincent Marchetti (né en 1997), footballeur français.

Voir aussi 
 SIAI Marchetti, constructeur aéronautique

Référence 

Patronyme italien